Новоникола́евка () — село в Новобугском районе Николаевской области Украины, центр Новониколаевского сельского совета. Расположена в 25 км к западу от районного центра — города Новый Буг и в 30 км от железнодорожной станции Новый Буг.

Население — 617 человек.

Сельскому совету подчинены населённые пункты: Весёлый Подол, Майское, Павловка, Привольнянское. В Новониколаевке размещена центральная усадьба колхоза «Россия», за которым закреплено 6550 га пахотной земли. Хозяйство — зернового и мясо-молочного направления. Выращивают озимую пшеницу, ячмень, кукурузу, подсолнух, сахарную свёклу.

История 
Новониколаевка основана в 1887 году переселенцами из Елизаветградского уезда Херсонской губернии.

Образование, культура 

В селе есть двенадцатилетняя школа, детский сад, дом культуры, библиотека.

 

Населённые пункты Новобугского района